Ґрант — англо-шотландське ім'я та прізвище.

Імена 
 Ґрант Брітс ( 1987) — австралійський плавець, олімпійський медаліст.
 Ґрант Ґрін (1935—1979) — американський джазовий гітарист і композитор.
 Ґрант Гілл ( 1972) — американський баскетболіст.
 Ґрант Девайн ( 1944) — канадський політичний діяч, 11-й прем'єр провінції Саскачевану від 8 травня 1982 до 1 листопада 1991.
 Ґрант Едвардс ( 1970) — колишній австралійський ломус, нині офіцер економічної поліції в Австралії.
 Ґрант Соломон ( 1995) — американський тенісист.

Прізвища 
 Абрагам Ф. Ґрант — американський політик-демократ, правник
 Авраам Ґрант ( 1955) — ізраїльський футбольний тренер
 Банні Ґрант (1940) — ямайський професійний боксер-легковаговик.
 Брайан Вейд Ґрант ( 1972) — американський професійний баскетболіст.
 Бет Ґрант ( 1949) — американська акторка, режисер, сценарист та продюсер.
 Гарві Ґрант — американський басктеболіст, форвард
 Горас Ґрант — американський басктеболіст, форвард та центровий
 Г'ю Ґрант ( 1960) — британський актор
 Дженніфер Ґрант — американська акторка та сценарист
 Джоел Ґрант — англійський та ямайський футболіст
 Елізабет Вулрідж Ґрант ( 1985) — американська співачка та авторка пісень, відома під псевдонімом «Лана Дель Рей»
 Капітан Ґрант — персонаж пригодницького роману Жюля Верна «Діти капітана Ґранта»
 Кеннет Ґрант —  британський письменник і окультист.
 Кері Ґрант (1904 — 1986) — американський актор англійського походження. Нагороджений почесною премією «Оскар» (1970)
 Клер Ґрант ( 1979) — американська співачка, акторка, кінопродюсер.
 Лі Ґрант — новозеландська акторка та співачка 
 Лінда Ґрант ( 1951) — британська письменниця та журналіст.
 Майкл Ґрант ( 1972) — американський боксер, чемпіон за версією NABF у важкій вазі.
 Марк Лайл Ґрант ( 1956) — британський дипломат, постійний представник Великої Британії при ООН.
 Наталі Ґрант ( 1971) — американська співачка, авторка пісень, акторка.
 Улісс Ґрант ( 1822 —  1885) — 18-й президент США
 Шона Ґрант ( 1963 —  1984) — американська порноакторка і фотомодель
 Юрай Ґрант — ямайський боксер-професіонал, виступає в першій важкій ваговій категорії

Шотландські прізвища
Англійські прізвища